Jeffco est un surnom :
 Comté de Jefferson (Jefferson County), dans le Colorado, aux États-Unis,
 Jefferson College, dans le Missouri, aux États-Unis,